Csehország
Schönthal, Tři Sekery Krásné településrészének német neve

 Németország
Schönthal, település Bajorországban